Begraafplaats Sint Barbara (Amsterdam)
 Begraafplaats Sint Barbara (Den Haag)
 Begraafplaats Sint Barbara (Haarlem)
 Begraafplaats Sint Barbara (Hilversum)
 Begraafplaats Sint Barbara (Nijmegen)
 Begraafplaats Sint Barbara (Utrecht)